Чемпіонат Боснії і Герцеговини з футболу 2004—2005 — 11-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Боснії і Герцеговини. Титул чемпіона вперше здобув Зриньські.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Участь у Кубку УЄФА 2005—2006 взяли команди, які відповідали вимогам ліцензування УЄФА.
2. З клубу Борац було знято 1 очко.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Боснії і Герцеговини на soccerway 

2004—2005
Боснія і Герцеговина
Боснія і Герцеговина
2004 у спорті Боснії та Герцеговини
2005 у спорті Боснії та Герцеговини